ТКС — многозначная аббревиатура:
 ТКС — таблица кодированных сведений
 ТКС — танковый курс стрельбы
 ТКС — Тарифно-квалификационный справочник
 ТКС — твердотельная криогенная сборка
 ТКС — телекоммуникационная сеть
 ТКС — телекоммуникационные системы
 ТКС — телекоммуникационный канал связи
 ТКС — телефонная конференц-связь
 ТКС — температурный коэффициент сопротивления
 ТКС — терминал кассового самообслуживания
 ТКС — территориальная клубная система
 ТКС — территориальная комплексная схема
 ТКС — типовой комплекс связи
 ТКС — токарно-карусельный станок
 ТКС — «Толково-комбинаторный словарь»
 ТКС — торгово-клиринговый счёт
 ТКС — точная курсовая система
 ТКС — транспортная когенерационная система
 ТКС — транспортная космическая система, транспортно-космическая система
 ТКС — транспортный корабль снабжения
 ТКС — ТрансКлассСервис, российский пассажирский железнодорожный перевозчик
 ТКС — «Тинькофф. Кредитные Системы», банк
 ТКС — Технический комитет по стандартизации (и нормированию в строительстве)

См. также 
 ТКСН — телевизионно-командная система наведения
 ПТКС — профессионально-технологическая карта специалиста
 УТКС — устройство технологического контроля скорости
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей